Esta é uma lista de senadores do Brasil de sua fundação em 1826 até a 52.ª (última legislatura, de 2003-2007).

O Senado Federal é a câmara alta do Congresso Nacional do Brasil e, ao lado da Câmara dos Deputados, faz parte do poder legislativo da União. Foi criado junto com a Constituição Imperial brasileira de 1824, nos primeiros anos do Império do Brasil, sendo esta outorgada. Durante o Império, o Senado brasileiro atendia pelo nome de Senado do Império do Brasil. Tendo a primeira legislatura se reunido em 6 de maio de 1826.

Na primeira sessão ordinária foi eleita a primeira Mesa Diretora da Casa, cinquenta senadores representavam as províncias em quantidade proporcional à população. Na época, o cargo de senador, vitalício e privativo de brasileiros natos ou naturalizados, exigia idade mínima de 40 anos e rendimento anual mínimo de oitocentos mil réis.

Os senadores em exercício estão elencados aqui.

Império do Brasil (1826–1889) 

Após a declaração da Independência do Brasil, o novo monarca, Dom Pedro I outorga, em 1824, uma nova Constituição. Pela Carta Magna do Império, o Brasil era uma monarquia centralizada na figura do Imperador e dividida em quatro poderes: executivo (o monarca e seus ministros), judicial (juízes), moderador (Imperador) e o legislativo, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.

Durante o Império do Brasil (1822–1889), todos os senadores eram nomeados de forma vitalícia. Além de ser vitalício, o cargo era exclusivo de brasileiros natos ou naturalizados e exigia a idade mínima de quarenta anos e renda anual mínima de oitocentos mil réis.

Cada senador era nomeado diretamente pelo Imperador, a quem era apresentada uma lista tríplice com candidatos eleitos nas províncias por votação majoritária e indireta. Os representantes das províncias no Senado Imperial eram escolhidos mediante critérios como experiência em funções públicas e também nobilitação.

Os senadores eram considerados "augustos e digníssimos senhores representantes da Nação" e seu cargo era sinal de importante distinção para homens dedicados à vida pública. Praticamente todos os senadores já haviam sido deputados gerais e provinciais e mais da metade deles foi ministro de Estado ou presidente de província.

O prestígio do Senado também revelava-se no fato de que os príncipes pertencentes à linha sucessória do trono brasileiro – os príncipes imperiais do Brasil, os príncipes do Grão-Pará e os príncipes do Brasil –, segundo o artigo 46 da Constituição do Império de Brasil, de 1824, tinham direito a um assento na câmara alta assim que chegassem à idade de vinte e cinco anos. Com esta prerrogativa, a princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil – único caso de um membro da realeza brasileira que conseguiu desfrutar de tal mecanismo constitucional; a primeira senadora brasileira eleita por voto popular foi, contudo, Eunice Michiles.

{|class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
!colspan="2"|Nome do senador
!Imagem
!Início do mandato
!Fim do mandato
!Legislatura
!Partido
!Província
!Referências
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE;" |
|Afonso de Albuquerque Maranhão
|
|1826
|1836
|1ª a 3ª
|—
|Rio Grande do Norte
|
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Afonso Celso de Assis FigueiredoVisconde de Ouro Preto
|
|1879
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Alfredo d'Escragnolle TaunayVisconde de Taunay
|
|1886
|1889
|20ª
|Conservador
|Santa Catarina
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Álvaro Barbalho Uchoa Cavalcanti 
|
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|—
|Pernambuco
|
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Ambrósio Leitão da Cunha Barão de Mamoré
|
|1870
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Amazonas
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Ângelo Carlos Muniz 
|
|1852
|1863
|8ª a 11ª
|—
|Maranhão
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Augusto Monteiro de Barros 
|
|1828
|1841
|1ª a 4ª
|—
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Antônio Cândido da Cruz Machado Visconde do Serro Frio
|
|1874
|1889
|15ª a 20ª
|Conservador
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva 
|
|1845
|1845
|6ª
|—
|Pernambuco
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Coelho de Sá e Albuquerque 
|
|1864
|1868
|12ª a 13ª
|—
|Pernambuco
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio da Cunha Vasconcelos 
|
|1836
|1868
|3ª a 13ª
|—
|Paraíba
|
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Antônio Dias Coelho e Melo Barão de Estância
|
|1885
|1889
|19ª a 20ª
|Liberal
|Sergipe
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Dinis de Siqueira e Melo
|
|1859
|1884
|10ª a 18ª
|—
|Sergipe
|
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque Visconde de Albuquerque
|
|1838
|1863
|4ª a 11ª
|Liberal
|Pernambuco
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Gonçalves Gomide 
|
|1826
|1835
|1ª a 3ª
|—
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Antônio Joaquim Gomes do Amaral
|
|1885
|1889
|19ª a 20ª
|Conservador
|Pará
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio José Machado
|
|1861
|1861
|11ª
|—
|Ceará
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Luís Dantas de Barros Leite
|
|1843
|1870
| 5ª a 14ª
|—
|Alagoas
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Luís Pereira da Cunha Marquês de Inhambupe
|
|1826
|1837
|1ª a 3ª
|—
|Pernambuco
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Antônio Marcelino Nunes Gonçalves Visconde de São Luís do Maranhão
|
|1865
|1889
|12ª a 20ª
|Conservador
|Maranhão
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Antônio Paulino Limpo de Abreu Visconde de Abaeté
|
|1847
|1883
|7ª a 18ª
|Conservador
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Pedro da Costa Ferreira Barão de Pindaré
|
|1837
|1860
|3ª a 10ª
|—
|Maranhão
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Antônio Pinto Chichorro da Gama
|
|1865
|1887
|12ª a 20ª
|Liberal
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Rodrigues Fernandes Braga
|
|1870
|1875
|14ª a 15ª
|
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Antônio da Silva Prado Barão de Iguape
|
|1886
|1889
|20ª
|Conservador
|São Paulo
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|style="background-color: #EEEEEE" |
|Antônio Vieira da Soledade
|
|1826
|1836
|1ª a 3ª
|
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|
|Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho Visconde de Sepetiba
|
|1843
|1855
|5ª a 9ª
|
|Alagoas
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|
|Bento Barroso Pereira
|
|1826
|1837
|1ª a 3ª
|
|Pernambuco
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|
|Bernardo de Sousa Franco Visconde de Sousa Franco
|
|1855
|1875
|9ª a 15ª
|
|Pará
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Bernardo Pereira de Vasconcelos
|
|1838
|1850
|4ª a 8ª
|Conservador
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Brás Carneiro Nogueira da Costa e Gama Conde de Baependi|
|1872
|1887
|14ª a 20ª
|Liberal
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Caetano Maria Lopes Gama Visconde de Maranguape|
|1839
|1864
|4ª a 12ª
|—
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Caetano Pinto de Miranda Montenegro Marquês de Vila Real da Praia Grande|
|1826
|1827
|1ª
|
|Mato Grosso
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Cândido Batista de Oliveira
|
|1849
|1865
|7ª a 12ª
|Conservador
|Ceará
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|style="background-color: " |
|Cândido Borges Monteiro Visconde com grandeza de Itaúna|
|1857
|1872
|10ª a 14ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#FFFFFF
|style="background-color: #FFFFFF" |
|Cândido José de Araújo Viana Marquês de Sapucaí|
|1840
|1870
|4ª a 15ª
|Nenhum|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Cândido Luís Maria de Oliveira
|
|1887
|1889
|20ª
|Liberal
|Minas Gerais
|http://www.rj.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Jorge%20Batista%20Fernandes.pdf
|-
|
|Cândido Mendes de Almeida
|
|1871
|1881
|14ª a 17ª
|
|Maranhão
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Carlos Carneiro de Campos 3.º visconde com grandeza de Caravelas|
|1857
|1860
|10ª a 17ª
|Conservador
|São Paulo
| 
|-
|
|Cassiano Esperidião de Melo e Matos
|
|1837
|1857
|3ª a 10ª
|
|Bahia
| 
|-
|
|Clemente Ferreira França Marquês de Nazaré
|
|1826
|1827
|1ª
|
|Bahia
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Cristiano Benedito Ottoni
|
|1879
|1896
|17ª a 20ª
|Liberal
|Espírito Santo
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Diogo Antônio Feijó "Regente Feijó"
| 
|1833
|1843
|2ª a 5ª
|Liberal
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque Visconde de Cavalcanti
|
|1877
|1889
|16ª a 20ª
|Conservador
|Rio Grande do Norte
| 
|-
|
|Domingos Borges de Barros Visconde de Pedra Branca
|
|1833
|1855
|2ª a 9ª
|
|Bahia
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Domingos José Nogueira Jaguaribe Visconde de Jaguaribe
| 
|1870
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Ceará
|
|-
|
|Estêvão José Carneiro da Cunha
|
|1826
|1832
|1ª a 2ª
|
|Paraíba
| 
|-
|
|Estêvão Ribeiro de Resende Marquês de Valença
|
|1826
|1856
|1ª a 9ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara
|
|1854
|1868
|9ª a 13ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Evaristo Ferreira da Veiga
|
|1887
|1889
|20ª
|Conservador
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#EEEEEE
|
|Fausto Augusto de Aguiar
|
|1877
|1889
|16ª a 20ª
|
|Pará
|
|-
|
|Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta Marquês de Barbacena
|
|1826
|1842
|1ª a 2ª
|
|Alagoas
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Filipe Franco de Sá
|
|1882
|1889
|18ª a 20ª
|Liberal
|Maranhão
| 
|-
|
|Firmino Rodrigues da Silva
|
|1861
|1879
|11ª a 17ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Flávio Clementino da Silva Freire Barão de Mamanguape
|
|1869
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Paraíba
| 
|-
|
|Florêncio Carlos Abreu e Silva
|
|1880
|1881
|17ª
|
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco Antônio de Sousa Queirós Barão de Sousa Queirós
|
|1848
|1889
|7ª a 20ª
|Liberal
| São Paulo
|
|-
|
|Francisco de Assis Mascarenhas Marquês de São João de Palma
|
|1826
|1843
|1ª a 5ª
|
|São Paulo
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Francisco Belisário Soares de Sousa|
|1887
|1889
|20ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Francisco Brito Guerra|
|1837
|1845
|3ª a 6ª
|
|Rio Grande do Norte
| 
|-
|
|Francisco Carneiro de Campos|
|1826
|1842
|1ª a 2ª
|
|Bahia
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco de Carvalho Soares Brandão|
|1883
|1889
|18ª a 20ª
|Liberal
|Pernambuco
| 
|-
|
|Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos|
|1858
|1863
|10ª a 11ª
|
|Minas Gerais
| 
|-
|
|Francisco Gê Acaiaba de Montezuma Visconde de Jequitinhonha
|
|1851
|1870
|8ª a 14ª
|
|Bahia
| 
|-
|
|Francisco Gonçalves Martins Visconde de São Lourenço
|
|1851
|1872
|8ª a 14ª
|
|Bahia
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco José Furtado|
|1864
|1870
|12ª a 14ª
|Liberal
|Maranhão
| 
|-
|
|Francisco de Lima e Silva Barão de Barra Grande
|
|1827
|1853
|3ª a 9ª
|
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda Marquês de Jacarepaguá
|
|1826
|1836
|1ª a 3ª
|
|Goiás
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco Otaviano de Almeida Rosa|
|1867
|1889
|13ª a 20ª
|Liberal
|Rio de Janeiro
|http://www.academia.org.br/academicos/francisco-otaviano/biografia
|-
|
|Francisco de Paula de Almeida Albuquerque|
|1838
|1869
|4ª a 14ª
|
|Pernambuco
| 
|-
|
|Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque Visconde de Suaçuna
|
|1840
|1880
|4ª a 17ª
|
|Pernambuco
| 
|-
|
|Francisco de Paula Negreiros de Saião Lobato Visconde de Niterói
|
|1869
|1884
|14ª a 18ª
|
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Francisco de Paula Pessoa|
|1849
|1879
|7ª a 17ª
|
|Ceará
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco de Paula da Silveira Lobo|
|1869
|1886
|14ª a 20ª
|Liberal
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#FFE793
|
|Francisco de Paula Sousa e Melo|
|1833
|1854
|2ª a 8ª
|Liberal
|São Paulo
| 
|-
|
|Francisco do Rego Barros Conde da Boa-Vista
|
|1850
|1870
|8ª a 14ª
|
|Pernambuco
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Francisco do Rego Barros Barreto|
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Pernambuco
| 
|-
|
|Francisco de Sales Torres Homem Visconde de Inhomirim
|
|1868
|1869
|13ª a 15ª
|
|Rio Grande do Norte
| 
|-
|
|Francisco dos Santos Pinto|
|1826
|1836
|1ª a 3ª
|
|Espírito Santo
| 
|-
|
|Francisco de Sousa Paraíso|
|1833
|1838
|4ª a 5ª
|
|Bahia
| 
|-
|
|Francisco Vilela Barbosa Marquês de Paranaguá
|
|1826
|1846
|1ª a 6ª
|
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Francisco Xavier Pais Barreto|
|1864
|1864
|12ª
|
|Pernambuco
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Frederico de Almeida e Albuquerque|
|1857
|1879
|10ª a 17ª
|Conservador 
|Paraíba
|
|-bgcolor=#FFE793
|
|Gaspar da Silveira Martins|
|1880
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|São Pedro do Rio Grande do Sul
|
|-
|
|Gabriel Mendes dos Santos|
|1851
|1873
|8ª a 15ª
|
|Minas Gerais
| 
|-
|
|Herculano Ferreira Pena|
|1855
|1867
|9ª a 13ª
|
|Amazonas
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Honório Hermeto Carneiro Leão Marquês de Paraná
|
|1843
|1856
|5ª a 9ª
|Conservador 
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=EEEEEE
|
|Inácio Antônio de Assis Martins Visconde de Assis Martins
| 
|1884
|1889
|18ª a 20ª
|
|Minas Gerais
|
|-bgcolor=#FFFFFF
|
|Isabel de Bragança e Bourbon Princesa Imperial do Brasil
|
|1871
|1889
|14ª a 20ª 
|—
|—
| 
|-
|
|Jacinto Furtado de Mendonça|
|1826
|1834
|1ª a 3ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Jacinto Pais de Mendonça|
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Alagoas
|

|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Jerônimo José Teixeira Júnior Visconde do Cruzeiro
|
|1873
|1889
|15ª a 20ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Jerônimo José Viveiros|
|1853
|1857
|9ª a 10ª
|
|Maranhão
| 
|-
|
|Jerônimo Martiniano Figueira de Melo|
|1870
|1878
|14ª a 17ª
|
|Ceará
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Jesuíno Lamego da Costa Barão de Laguna
|
|1880
|1889
|15ª a 20ª
|Conservador
|Santa Catarina
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|João Alfredo Correia de Oliveira|
|1877
|1889
|16ª a 20ª
|Conservador
|Pernambuco
| 
|-
|
|João Antônio de Miranda|
|1855
|1861
|9ª a 11ª
|
|Mato Grosso
| 
|-
|
|João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg Marquês de Aracati
|
|1826
|1831
|1ª a 2ª
|
|Ceará
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|João Ernesto Viriato de Medeiros|
|1882
|1889
|18ª a 20ª
|Liberal
|Ceará
| 
|-
|
|João Evangelista de Faria Lobato|
|1826
|1846
|1ª a 6ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|João Florentino Meira de Vasconcelos|
|1882
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|Paraíba
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|João Gomes de Melo Barão de Maruim
|
|1861
|1879
|11ª a 17ª
|Conservador
|Sergipe
| 
|-
|
|João Gomes da Silveira Mendonça Marquês de Sabará
| 
|1826
|1827
|1ª
|
|Minas Gerais
| 
|-
|
|João Inácio da Cunha| 
|1826
|1834
|1ª a 3ª
|
|Maranhão
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|João José de Oliveira Junqueira Júnior| 
|1873
|1887
|15ª a 20ª
|Conservador
| Bahia
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu Visconde de Sinimbu
|
|1858
|1889
|10ª a 20ª
|Liberal
|Alagoas
|
|-bgcolor=#FFE793
|
|João Lustosa da Cunha Paranaguá Marquês de Paranaguá
|
|1865
|1889
|12ª a 20ª
|Liberal
| Piauí
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|João Manuel Pereira da Silva|
|1888
|1889
|20ª
|Conservador
| Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|João Maurício Wanderley (2º) Barão de Cotegipe
|
|1856
|1889
|9ª a 20ª
|Conservador
|Bahia
| 
|-
|
|João Pedro Dias Vieira|
|1861
|1870
|11ª a 14ª
|
|Maranhão
| 
|-
|
|João Severiano Maciel da Costa Marquês de Queluz
|
|1826
|1833
|1ª a 2ª
|
|Paraíba
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|João da Silva Carrão|
|1880
|1888
|17ª a 20ª
|Liberal
|São Paulo
| 
|-
|
|João da Silva Machado Barão com grandeza de Antonina
|
|1854
|1875
|9ª a 15ª
|
|Paraná
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|João Vieira de Carvalho Marquês de Lajes
| 
|1829
|1847
|1ª a 6ª
|Conservador
|Ceará
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|Joaquim Antão Fernandes Leão|
|1871
|1887
|14ª a 20ª
|Liberal
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Joaquim Delfino Ribeiro da Luz|
|1870
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Minas Gerais
| 
|-
|
|Joaquim Floriano de Godói| 
|1873
|1889
|15ª a 20ª
|
|São Paulo
| 
|-
|
|Joaquim Francisco Viana| 
|1853
|1864
|9ª a 12ª
|
|Piauí
| 
|-
|
|Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha| 
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|
|Bahia
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí
|
|1844
|1872
|5ª a 14ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Joaquim Mariano Franco de Sá|
|1849
|1851
|7ª a 8ª
|
|Maranhão
| 
|-
|
|Joaquim Raimundo de Lamare Visconde de Lamare
|
|1882
|1889
|18ª a 20ª
|
|Mato Grosso
| 
|-
|
|Joaquim Vieira da Silva e Sousa|
|1860
|1864
|10ª a 12ª
|
|Maranhão
| 
|-
|
|José de Araújo Ribeiro Visconde de Rio Grande
|
|1849
|1879
|7ª a 17ª
|
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|José Antônio Correia da Câmara Visconde de Pelotas
|
|1880
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-
|
|José Antônio Pimenta Bueno Marquês de São Vicente
|
|
|
|9ª a 16ª
|
| São Paulo
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|José Antônio Saraiva "Conselheiro Saraiva"
|
|1869
|1893
|14ª a 20ª
|Liberal
|Bahia
| 
|-
|
|José Antônio da Silva Maia|
|
|
|5ª a 9ª
|
| Goiás
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|José Bento da Cunha Figueiredo Visconde de Bom Conselho
|
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|Conservador
|Pernambuco
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|José Bento Leite Ferreira de Melo|
|1838
|1841
|3ª a 5ª
|Liberal
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|José Bonifácio de Andrada e Silva (O Moço)
|
|1879
|1886
|17ª a 20ª
|Liberal
|São Paulo
| 
|-
|
|José Caetano Ferreira de Aguiar|
|
|
|1ª a 3ª
|
| Rio de Janeiro
| 
|-
|
|José Caetano da Silva Coutinho Bispo Capelão-Mór
|
|
|
|1ª a 2ª
|
| São Paulo
| 
|-
|
|José Carlos Mayrink da Silva Ferrão|
|
|
|1ª a 6ª
|
| Pernambuco
| 
|-
|
|José Carlos Pereira de Almeida Torres Visconde de Macaé
|
|
|
|5ª a 9ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|José Cesário de Miranda Ribeiro Visconde de Uberaba
|
|
|
|5ª a 9ª
|
| São Paulo
| 
|-
|
|José Clemente Pereira|
|
|
|8ª a 9ª
|
| Pará
| 
|-
|
|José Custódio Dias|
|
|
|3ª a 4ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|José da Costa Carvalho 2º Marquês de Monte Alegre
|
|
|
|4ª a 10ª
|
| Sergipe
| 
|-
|
|José Egídio Álvares de Almeida Marquês de Santo Amaro
|
|
|
|1ª a 2ª
|
| Rio de Janeiro
| 
|-
|
|José Inácio Borges|
|
|
|1ª a 4ª
|
| Pernambuco
| 
|-
|
|José Ildefonso de Sousa Ramos Barão das Três Barras 2.º Visconde com grandeza de Jaguari
|
|
|
|9ª a 18ª
|
| Minas Gerais
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|José Inácio Silveira da Mota|
|1855
|1889
|9ª a 20ª
|Liberal
|Goiás
| 
|-
|
|José Feliciano Fernandes Pinheiro Visconde de São Leopoldo
|
|
|
|1ª a 6ª
|
| São Paulo
| 
|-
|
|José Joaquim Carneiro de Campos Marquês de Caravelas
|
|1826
|1836
|1ª a 3ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|José Joaquim Fernandes Torres|
|
|
|7ª a 14ª
|
| Minas Gerais
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|José Joaquim Monteiro da Silva Barão de Santa Helena
|
|1889
|1889
|20ª
|Conservador
|Minas Gerais
| 
|-
|
|José Joaquim Nabuco de Araújo Barão de Itapuã
|
|
|
|1ª a 4ª
|
| Pará
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco
|
|1863
|1880
|11ª a 17ª
|Conservador
|Mato Grosso
| 
|-
|
|José Martiniano de Alencar|
|
|
|2ª a 10ª
|
| Ceará
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|José Martins da Cruz Jobim|
|
|
|8ª a 17ª
|Conservador
|Espírito Santo
| 
|-
|
|José Manuel da Fonseca|
|
|
|9ª a 14ª
|
|São Paulo
| 
|-
|
|José Pedro Dias de Carvalho|
|
|
|10ª a 17ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|José Resende Monteiro Barão de Leopoldina
|
|
|
|20ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|José Rodrigues Jardim|
|
|
|3ª a 4ª
|
| Goiás
| 
|-
|
|José Rodrigues de Lima Duarte Visconde de Lima Duarte
|
|
|
|18ª a 20ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|José Saturnino da Costa Pereira|
|
|
|1ª a 8ª
|
| Mato Grosso
| 
|-
|
|José da Silva Lisboa Visconde de Cairu
| 
|
|
|1ª a 3ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|José da Silva Mafra|
|
|
|5ª a 14ª
|
| Santa Catarina
| 
|-
|
|José Teixeira da Fonseca Vasconcelos Visconde de Caeté
|
|
|
|1ª a 4ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|José Teixeira da Mata Bacelar|
|
|
|1ª a 4ª
|
| Sergipe
| 
|-
|
|José Tomás Nabuco de Araújo|
|
|
|3ª a 8ª
|
| Espírito Santo
| 
|-
|
|José Tomás Nabuco de Araújo filho|
|
|
|10ª a 16ª
|
| Bahia
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Lafayette Rodrigues Pereira "Conselheiro" 
|
|1880
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|Minas Gerais
| 
|-
|
|Liberato de Castro Carreira|
|
|
|18ª a 20ª
|
| Ceará
| 
|-
|
|Lourenço Rodrigues de Andrade|
|
|
|1ª a 5ª
|
| Santa Catarina
| 
|-
|
|Lucas Antônio Monteiro de Barros Visconde de Congonhas do Campo
|
|
|
|1ª a 8ª
|
| São Paulo
| 
|-
|
|Lúcio Soares Teixeira de Gouveia|
|
|
|3ª a 4ª
|
| Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Luís Alves de Lima e Silva Duque de Caxias
|
|1846
|1880
|6ª a 17ª
|Conservador
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Luís Antônio Pereira Franco Barão de Pereira Franco
|
|1888
|1889
|20ª
|Conservador
|Bahia
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|Luís Antônio Vieira da Silva Visconde de Vieira da Silva
|
|1871
|1889
|14ª a 20ª
|Liberal
|Maranhão
| 
|-bgcolor=EEEEEE
|
|Luís Carlos da Fonseca|
|1875
|1887
|15ª a 20ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=EEEEEE
|
|Luís Filipe de Sousa Leão|
|1880
|1889
|17ª a 20ª
|
|Pernambuco
| 
|-
|
|Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça|
|
|
|1ª a 3ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|Luís José de Oliveira Mendes Barão de Monte Santo
|
|
|
|1ª a 8ª
|
| Piauí
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Luís Pedreira do Couto e Ferraz Visconde do Bom Retiro
| 
|1869
|1886
|13ª a 20ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Manuel Alves Branco Visconde de Caravelas
|
|
|
|3ª a 9ª
|Liberal
| Bahia
| 
|-
|
|Manuel Antônio Galvão|
|
|
|5ª a 8ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|Manuel de Assis Mascarenhas|
|
|
|8ª a 13ª
|
| Rio Grande do Norte
| 
|-
|
|Manuel Caetano de Almeida e Albuquerque|
|
|
|1ª a 5ª
|
| Pernambuco
| 
|-
|
|Manuel de Carvalho Pais de Andrade|
|
|
|2ª a 9ª
|
| Paraíba
| 
|-
|
|Manuel Felizardo de Sousa e Melo|
|
|
|7ª a 12ª
|
| Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Aguiar e Sá|
|
|
|1ª a 3ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Manuel Francisco Correia|
|
|
|16ª a 20ª
|
| Paraná
| 
|-
|
|Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho Marquês de Itanhaém
|
|
|
|5ª a 13ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Manuel Inácio Cavalcanti de Lacerda Barão de Pirapama
|
|
|
|8ª a 18ª
|
| Pernambuco
| 
|-
|
|Manuel Inácio da Cunha e Meneses Visconde do Rio Vermelho
|
|
|
|1ª a 8ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|Manuel Inácio de Melo e Sousa Barão com grandeza do Pontal
|
|
|
|3ª a 10ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Manuel Jacinto Nogueira da Gama Marquês de Baependi
|
|
|
|1ª a 6ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Manuel José de Siqueira Mendes|
|
|
|20ª
|
| Pará
| 
|-
|
|Manuel José Soares|
|
|
|20ª
|
| Minas Gerais
|
|-bgcolor=#FFE793
|
|Manuel Luís Osório Marquês do Herval
|
|
|
|16ª a 17ª
|Liberal
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-
|
|Manuel do Nascimento Castro e Silva|
|
|
|4ª a 6ª
|
| Ceará
| 
|-bgcolor=FFE793
|
|Manuel Pinto de Souza Dantas|
|1879
|1889
|17ª a 20ª
|Liberal
|Bahia
| 
|-
|
|Manuel dos Santos Martins Valasques|
|
|
|3ª a 11ª
|
| Bahia
| 
|-
|
|Manuel Teixeira da Costa|
|
|
|3ª a 11ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Manuel Teixeira de Sousa Barão de Camargos
|
|
|
|10ª a 17ª
|
| Minas Gerais
| 
|-bgcolor=BDCDF2
|
|Manuel Vieira Tosta Marquês de Muritiba
|
|1851
|1889
|8ª a 20ª
|Conservador
|Bahia
| 
|-
|
|Marcos Antônio Monteiro de Barros|
|1826
|1852
|1ª a 8ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Mariano José Pereira da Fonseca Marques de Maricá
|
|1826
|1849
|1ª a 7ª
|
| Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Martinho Álvares da Silva Campos|
|1882
|1887
|18ª a 20ª
|Liberal
|Minas Gerais
| 
|-
|
|Miguel Calmon du Pin e Almeida Marquês de Abrantes
|
|
|
|4ª a 12ª
|
| Ceará
| 
|-
|
|Miguel Fernandes Vieira|
|
|
|11ª
|
| Ceará
| 
|-
|
|Modestino Gonçalves|
|
|
|3ª a 11ª
|
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Nicolau Pereira de Campos Vergueiro|
|
|
|1ª a 10ª
| —
| Minas Gerais
| 
|-
|
|Nuno Eugênio Lóssio e Seiblitz|
|
|
|1ª a 5ª
|
| Alagoas
|
|-
|
|Patrício José de Almeida e Silva|
|
|
|1ª a 6ª
|
| Maranhão
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Paulino José Soares de Sousa Visconde do Uruguai
|
|1849
|1866
|7ª a 12ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Paulino José Soares de Sousa filho|
|1884
|1889
|18ª a 20ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Paulo José de Melo de Azevedo e Brito|
|
|
|6ª a 7ª
|
| Rio Grande do Norte
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda
|
|
|
|3ª a 14ª
|Conservador
|Pernambuco
| 
|-
|
|Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque Visconde de Camaragibe
|
|
|
|14ª a 15ª
|
| Pernambuco
| 
|-
|
|Pedro José da Costa Barros|
|
|
|1ª a 4ª
| —
| Ceará
| 
|-bgcolor=#EEEEEE
|
|Pedro Leão Veloso|
|
|
|17ª a 20ª
|—
|Bahia
| 
|-
|
|Pedro Rodrigues Fernandes Chaves Barão com grandeza de Quaraim
|
|1853
|1866
|9ª a 12ª
| 
|São Pedro do Rio Grande do Sul
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Rodrigo Augusto da Silva|
|1888
|1889
|20ª
|Conservador
|São Paulo
| 
|-
|
|Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho|
|1847
|1848
|6ª a 7ª
|
|Rio de Janeiro
| 
|-
|
|Sebastião Luís Tinoco da Silva|
|1826
|1839
|1ª a 4ª
|
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#BDCDF2
|
|Tomás José Coelho de Almeida|
|1887
|1889
|20ª
|Conservador
|Rio de Janeiro
| 
|-bgcolor=#FFE793
|
|Tomás Pompeu de Sousa Brasil|
|1864
|1877
|12ª a 16ª
|Liberal
|Ceará
| 
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Teófilo Benedito Ottoni|
|1864
|1869
|12ª a 14ª
|Liberal
|Minas Gerais
| 
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Vicente Alves de Paula Pessoa|
|1882
|1889
|18ª a 20ª
|Liberal
|Ceará
|http://www.ceara.pro.br/cearenses/listapornomedetalhe.php?pid=32892
|-bgcolor=#AADABE
|style="background-color: " |
|rowspan=2|Zacarias de Góis e Vasconcelos|rowspan=2|
|rowspan=2|1864
|rowspan=2|1877
|rowspan=2|12ª a 16ª
|Progressista
|rowspan=2|Bahia
|rowspan=2| 
|-bgcolor=#FFE793
|style="background-color: " |
|Liberal
|}

 Período das legislaturas1ª: 1826 a 1829 | 2ª: 1830 a 1833 | 3ª: 1834 a 1837 | 4ª: 1838 a 1841 | 5ª: 1843 a 1844   6ª: 1845 a 1847 | 7ª: 1848 a 1849 | 8ª: 1850 a 1852 | 9ª: 1853 a 1856 | 10ª: 1857 a 1860  11ª: 1861 a 1863 | 12ª: 1864 a 1866 | 13ª: 1867 a 1868 | 14ª: 1869 a 1872 | 15ª: 1872 a 1875   16ª: 1877 a 1878 | 17ª: 1878 a 1881 | 18ª: 1882 a 1884 | 19ª: 1885 | 20ª: 1886 a 1889.

 República Velha (1889–1930) 

A República Velha ou Primeira República (1889 — 1930) tem inicío em 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Inaugurou-se assim um novo sistema de governo no país e, com o fim da monarquia, foi instalado um governo provisório, com o objetivo de consolidar e institucionalizar o novo regime com a promulgação de uma nova constituição. Durante o governo provisório todas as instâncias do poder legislativo, do Senado às câmaras municipais, foram extintos.

A nova Constituição inaugurava um sistema federativo e determinava que o poder do Estado estaria dividido em três poderes: executivo (o presidente e seus ministros), judicial(juízes) e o legislativo, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Os senadores eram eleitos pelo povo para um mandato de nove anos, em número de três para cada estado e para o Distrito Federal (à época na cidade do Rio de Janeiro).

 Período das legislaturas21ª: 1890 a 1891 | 22ª: 1891 a 1893 | 23ª: 1894 a 1896 | 24ª: 1897 a 1899 | 25ª: 1900 a 1902   26ª: 1903 a 1905 | 27ª: 1906 a 1908 | 28ª: 1909 a 1911 | 29ª: 1912 a 1915 | 30ª: 1915 a 1917  31ª: 1918 a 1920 | 32ª: 1921 a 1923 | 33ª: 1924 a 1926 | 34ª: 1927 a 1929 | 35ª: 1930 a 1930

 Era Vargas (1930–1945) 

Em 24 de outubro de 1930, militares revoltosos depuseram o presidente Washington Luís e uma junta militar assumiu a chefia do Nação até o 3 de novembro do mesmo ano, quando Getúlio Vargas foi declarado presidente provisório do Brasil e o poder legislativo foi fechado. Por este motivo, a 36ª legislatura do Senado Federal não ocorreu.

A Constituição de 1891 foi integralmente revogada e, além das duas câmaras federais, também foram dissolvidas todas as assembleias estaduais e câmaras municipais. O poder executivo nos estados passou a ser exercido por interventores indicados pelo presidente da República.

Como conseqüência da Revolução Constitucionalista de 1932 foi promulgada uma nova Constituição e todas todas as casas legislativas do país foram reabilitadas. Para o Senado, cada estado elegia dois representantes, para um mandato de oito anos.

Todavia, o período constitucional durou apenas três anos e, em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e instaura o Estado Novo. O governo ditatorial promulga uma nova Constituição, elaborada pelo jurista Francisco Campos, de características autoritárias e centralizadoras. Assim, foram novamente fechadas todas as casas legislativas do Brasil.

Novamente, o poder executivo nos estados será exercido por interventores indicados por Vargas e o poder executivo dos municípios passou a ser chefiado por representantes nomeados pelos repectivos interventores federais nos estados. Todos os meios de comunicação passam a ser controlados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o temido "DIP", e todos os partidos políticos foram ilegalizados. Novos senadores só viriam a ser eleitos oito anos mais tarde, em 1945

 Período das legislaturas36ª: não ocorreu | 37ª: 1934 a 1937

 República Nova (1945–1963) 

 Período das legislaturas38ª: 1946 a 1951 | 39ª: 1951 a 1955 | 40ª: 1955 a 1959 | 41ª: 1959 a 1963

 Ditadura militar (1964–1987) 

 Período das legislaturas42ª: 1963 a 1967 | 43ª: 1967 a 1970 | 44ª: 1971 a 1974 | 45ª: 1975 a 1978 | 46ª: 1979 a 1983 | 47ª: 1983 a 1987

 Nova República (1987–2023) 

 Período das legislaturas48ª: 1987 a 1991 | 49ª: 1991 a 1995 | 50ª: 1995 a 1999 | 51ª: 1999 a 2003 | 52ª: 2003 a 2007 | 53ª: 2007 a 2011 | 54ª: 2011 a 2014 | 55ª: 2014 a 2017 | 56ª: 2017 a 2020 | 57ª''': 2020 a

Ligações externas 
 Senado Federal

Senadores
Senadores do Brasil